День освобождения — праздник:
 День освобождения — государственный праздник в Нидерландах, празднуемый 5 мая
 День освобождения — памятный день в Германии и государственный праздник в ГДР, отмечаемый 8 мая
 День освобождения — государственный праздник, празднуемый в Южной Корее и в КНДР 15 августа
  — государственный праздник в Албании, празднуемый 29 ноября

См. также